

Toponyme 

 Dima, une ville et une commune de Biscaye, de la Communauté autonome basque, Espagne ;
 Dima, une ville du Tigré dans le Nord de l'Éthiopie ;
 Dima, un woreda de la région Oromia dans le Sud de l'Éthiopie ;
 Dima, ou Dimma, un woreda de la région Gambela ans le Sud-Ouest de l'Éthiopie ;
 Dima, ville du Burkina Faso.
 Dima, village des Comores.

Patronyme 

 Emil Dima, un coureur cycliste roumain.
 Dima Bilan, vainqueur du Concours Eurovision de la chanson 2008.

Pseudonyme 

 Dima, pseudonyme du musicien français Vitalic.

Titre 

 Dima est le premier album de Zaho.

Autres 

 Dispositif d'initiation aux métiers en alternance.
 Dima, nom d'un bébé mammouth découvert en 1977 dans la vallée de Kirgilyah, près de la ville de Magadan en Sibérie orientale.